Districtul Jasper sau Districtul civil Jasper (conform originalului din engleză, Jasper Township) se poate referi la

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Arkansas 

 Districtul Jasper, comitatul Crawford, statul  -- (la Jasper Townp, IL-CF);
 Districtul Jasper, comitatul Crittenden, statul Alabama -- (la Jasper Townp, IL-CD);

Statul Illinois 

 Districtul Jasper, comitatul Wayne, statul  -- (la Jasper Townp, MI-WY);

Statul Iowa 

 Districtul Jasper, comitatul Adams, statul  -- (la Jasper Townp, IA-CF);
 Districtul Jasper, comitatul Carroll, statul Iowa -- (la Jasper Townp, IA-CL);

Statul Michigan 

 Districtul Jasper, comitatul Midland, statul  -- (la Jasper Townp, MI-ML);

Statul Missouri 

 Districtul Jasper, comitatul Camden, statul  -- (la Jasper Townp, MI-CM);
 Districtul Jasper, comitatul Dallas, statul Missouri -- {la Jasper Townp, MI-DL);
 Districtul Jasper, comitatul Jasper, statul Missouri -- (la Jasper Townp, MI-JP);
 Districtul Jasper, comitatul Ozark, statul Missouri -- (la Jasper Townp, MI-OZ);
 Districtul Jasper, comitatul Taney, statul Missouri -- (la Jasper Townp, MI-RS);
 Districtul Jasper, comitatul Taney, statul Missouri -- (la Jasper Townp, MI-TY);

Statul Ohio 

 Districtul Jasper, comitatul Fayette, statul  -- (la Jasper Townp, MI-FT);

Statul South Dakota 

 Districtul Jasper, comitatul Hanson, statul  -- (la Jasper Townp, MI-HS);

Vezi și 

 Jasper (dezambiguizare)
 Comitatul Jasper (dezambiguizare)
 Districtul Jasper (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii